Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Dick Crealy che ha battuto in finale Iván Molina 7-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 François Jauffret (quarti di finale)
 Dick Crealy (Campione)
 Patrick Proisy (terzo turno)
 Patrice Dominguez (semifinali)

<li> Barry Phillips-Moore (secondo turno)
<li> Hans Joachim Ploetz (terzo turno)
<li> Ulrich Pinner (terzo turno)
<li> Marcelo Lara (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1975